RI, akronymet har flere betydninger:
 Rhode Island – amerikansk delstat
 Rikers Island – amerikansk fængselsø